Ocelot – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych (Felidae).
 Ocelot – brytyjski pojazd typu MRAP